Ångström steht für:

 Ångström (Einheit), nach Anders Jonas Ångström benannte Längeneinheit
 Angström (Mondkrater), nach Anders Jonas Ångström benannter Krater
 (42487) Ångström, Asteroid des Hauptgürtels

Ångström ist der Familienname von:

 Anders Jonas Ångström (1814–1874), schwedischer Physiker und Schöpfer der nach ihm benannten Maßeinheit für Wellenlängen
 Johan Ångström (1813–1879), schwedischer Arzt und Botaniker
 Knut Ångström (1857–1910), schwedischer Physiker und Erfinder des Kompensationspyrheliometers
 Anders Knutsson Ångström (1888–1981), schwedischer Physiker und Meteorologe